Henry Pole, Barón Montagu (también escrito Montague o Montacute; c. 1492 – 9 de enero de 1539), fue el único portador del título de Barón de Montagu desde 1514. Fue uno de los parientes de Enrique VIII ejecutados por traición.

Familia
Henry Pole fue el hijo mayor de Sir Richard Pole y Lady Margaret Pole, condesa de Salisbury, hija de Jorge de York, duque de Clarence y su esposa, Lady Isabel, duquesa de Clarence. Su abuelo materno, era un príncipe de la Casa de York, hermano de los reyes Eduardo IV y Ricardo III. Su abuela, Isabel, era hija de uno de los hombres más poderosos de su tiempo, Ricardo Neville, conde Warwick, sobrino de Cecilia, duquesa viuda de York, madre del propio Jorge de Clarence. Tanto Lord Warwick como su esposa eran descendientes de Eduardo III. 
Por tanto, a través de su madre, Henry tenía un linaje dinástico importante, e incluso problemático para su pariente, el rey Enrique.

Vida
Fue investido caballero por Enrique VIII en 1513 y le concedió el título de Barón de Montagu el 12 de octubre de 1514. Fue nombrado administrador de los señoríos adjucados a la Abadía de Tewkesbury Abbey en 1526. Desde 1530, se convirtió en administrador de la justicia real en Somerset, Dorset, Hampshire y Sussex. en mayo de 1536, Henry fue uno de los pares en el juicio de Ana Bolena.

Ejecución
El 4 de noviembre de 1538, Montagu junto a su cuñado, Edward Neville y otros parientes fueron arrestados por Alta Traición por Enrique VIII. El hermano de Montagu, Reginald, se salvó, pues estaba en el exilio tras oponerse al divorcio de la reina Catalina. Ellos fueron llevados a la Torre de Londres y Lord Montagu fue despojado de sus honores el 2 de diciembre de 1538. El 9 de enero de 1539, con la excepción de Sir Geoffrey Pole, todos los arrestados fueron decapitados. Acusados de conspirar para reinstaurar la autoridad del papa en Inglaterra.

Diez días después del arresto del barón, su madre fue detenida e interrogada por William Fitzwilliam, y Thomas Goodrich, Arzobispo de Ely, como no consiguieron sacar información de la anciana, pensaron que o bien sus hijos eran inocentes o ella era la mayor traidora de su familia. El 27 de mayo de 1541, la anciana condesa fue ejecutada en la Torre de Londres. El hijo de Lord Montagu, Henry, arrestado con su padre, tenía destinado seguir a su abuela, pero se decidió arrestarlo de por vida hasta su muerte, por inanición, en 1542.

Descendencia
Ente mayo de 1510 y mayo de 1520, Pole se casó con Jane Neville, hija de George Neville, V barón Bergavenny, y Joan Arundel. Tuvieron los siguientes hijos:

Catherine Pole (1511 - 23 de septiembre de 1576) casada con Francis Hastings, II conde de Huntingdon.
Lucy Pole, casada con Anthony Browne.
Thomas Pole (m. 1526), casado con Elizabeth Wingfield.
Henry Pole (d. 1520 o en 1521 – d. septiembre de 1542), casado con Margaret Neville.
Winifred Pole (c. 1521 o 1525), casada con Sir Thomas Hastings (1515–1558, cuñado de Lady Catherine), y después con, Sir Thomas Barrington de Barrington Hall, Hatfield Broadoak, Essex (.- 1586), con descendencia.

Ascendencia

Referencias

Familia Pole
Hombres
Personas del período Tudor
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Prisioneros de la Torre de Londres